Die Virginia Slims of Washington 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 2. bis 8. Januar 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Washington, D.C.